Ойко́ним (от  — жилище, дом +  — имя, название) — название населённого пункта, вид топонима. 
Собственное имя любого (начиная с отдельно стоящего дома) селения или урочища, в том числе сельских (комонимы) и городских (астионимы) поселений.

Поскольку названия некоторых городских улиц образованы от исторических названий бывших на этом месте сёл и деревень, то в ойконимию иногда включают и названия улиц.

Элементы основ ойконимов 
Топоформант (топонимический формант) — повторяющаяся часть ойконима (и топонима вообще), обычно суффикс или совокупность суффикса и грамматического окончания.

Английские 
 -тон/-таун () — город (Эвертон, Джорджтаун)
 -берн/-бёрн () — течение (Блэкберн)
 -пул () — пруд (Ливерпуль, Блэкпул)
 -хем (, ) — дом (Бирмингем, Олдхэм)
 -торп () — хутор, торп (Сканторп)
 -форд () — брод (Оксфорд, Бедфорд)
 -мут () — устье (Плимут, Портсмут)
 -филд () — поле (Хаддерсфилд, Спрингфилд)
 -касл () — замок (Ньюкасл)
 -бридж () — мост (Кембридж)
 -(ка/че)стер (, от ) — лагерь, укрепление (Ланкастер, Манчестер, Глостер, Лестер)

Армянские 
 -керт () — город (Манцикерт, Дастакерт, Тигранакерт, Степанакерт)
 -шен () — строение (Арцвашен, Спитакашен)
 -ван () — место (Ереван, Ширакаван)
 -берд () — крепость (Аринберд, Амберд)
 -дзор () — ущелье (Ванадзор, Ехегнадзор)

Венгерские 
 -вар () — замок, крепость (Секешфехервар)
 -варош () — город (Дунауйварош, Нова-Варош)
 -хаза () — дом, жилище (Ньиредьхаза, Кишкунфеледьхаза)

Иранские 
 -стан () — место, страна (Зимстан, Гюлистан)

Кельтские 
 Кил- () — монашеская келья, старая церковь (Килкенни)
 Инвер- (гойд.) — устье (Инвернесс)
 Абер- (бритт. aber) — устье (Абердин)

Китайские 
 -кин, -цзин () — столица (Пекин, Нанкин)
 -чэн () — город, стена (Сюаньчэн, Чэнду)
 -чжоу () — провинция, округ (Гуанчжоу)
 -хэ () — река (Хуанхэ)
 -цзян () — река (Хэйлунцзян, Чжэцзян)

Коми 
 -кар () — город (Сыктывкар, Кудымкар)
 -горт () — дом, двор (Камгорт, Выльгорт, Вильгорт)
 -дынь, -дин () — устье (Чердынь, Вогваздино, Койдин, Нёбдино)
 -шор (коми шор) — ручей (Воргашор, Илья-Шор, Гыркашор)
 -ёль (коми ёль) — ручей (Кебанъёль, Донаёль, Мыёлдино)
 -ты (коми ты) — озеро (Эжолты, Тыдор, Позтыкерес)
 -дор (коми дор) — у, возле, около (Кожмудор, Синдор, Седтыдор)
 -кыркещ (коми кыркӧтш) — крутой, обрывистый берег (Седкыркещ, Кыркещ)
 -бож (коми бӧж) — хвост, конец (Визябож, Лемтыбож, Няшабож)
 -яг (коми яг) — бор (Кэччойяг, Озъяг, Югыдъяг)
 -керес, -керос (коми керӧс) — гора, возвышенность (Корткерос, Керес, Туискерес)

Немецкие 
 -берг () — гора (Кёнигсберг, Гейдельберг, Нюрнберг)
 -бург () — крепость, замок (Санкт-Петербург, Оренбург, Эдинбург, Гамбург, Магдебург)
 -брук/-брюк/-брюккен () — мост (Инсбрук, Саарбрюккен, Оснабрюк)
 -гоф, хоф () — двор (Петергоф, Дудергоф)
 -кирхен/-кирх () — церковь (Гельзенкирхен)
 -штадт () — город (Кронштадт, Ингольштадт)
 -дорф () — деревня (Альтдорф,Дюссельдорф)

Саамские 
 -ланнь — город
 -сийт — погост, поселение (Лойъяврсийт)

Русские 
 -борск — сосновый лес (Красноборск, Зеленоборск)
волок — участок, по которому перетаскивали суда (Вышний Волочёк, Волоколамск)
-водск — по минеральным водам (Кисловодск, Железноводск)
-горск — близость горы (Медвежьегорск, Магнитогорск, Пятигорск)
-заводск — по заводу (Петрозаводск, Горнозаводск)
лесо- — по лесу (Лесосибирск, Лесозаводск)
-озёрск, -озерск — по озеру (Гусиноозёрск, Белозерск, Озёры)
посад — торгово-промышленная часть города за пределами крепости (Сергиев Посад, Павловский Посад, Гаврилов Посад)
-рамень — еловый лес (Раменское, Высокораменское)
-реченск — по реке (Волгореченск, Междуреченск)
-усть — устье реки (Усть-Луга, Усть-Каменогорск, Великий Устюг, Устюжна)
 -ям — ямской, почтовый (Ям-Тёсово, Гаврилов-Ям)
 -яр — крутой, возвышенный берег (Красный Яр, Красноярск)

Сербохорватские 
 доньи () — нижний (Земуник-Доньи)
 горни () — верхний (Горни-Милановац)
 -ивци, -евци, -овци, -инци, -ци, -ане, -ене () — указывает на то, что раньше населённый пункт был задругой (сельскохозяйственной общиной)
 -баня () — принадлежащий бану (Баня-Лука, Нишка-Баня)
 -ац () (Бенковац, Лесковац)

Славянские 
 -град/-город — (Белград, Ивангород)

Тюркские 
 -абад/-обод (,  и др., от  (âbâd)) — город, населённое место (Ашхабад, Хаккулабад — Хаққулобод, Ханабад)
 -аул (, ) — село (Жана-Аул, Козок-оул, Параул, Чечен-аул)
 -базар/бозор/пазар (, , ,) — базар, рынок (Базарчик, Ени-Пазар, Карасубазар, Пазарджык, Янгибазар)
 -балык () — город, окруженный стеной (Акбалык, Карабалык, ист. Бешбалык, Ордубалык, возможно, Алмалык (средневековый город))
 -булак (, , , ) — родник, источник; ручей, речка (Карабулак, Акбулак, Сарыбулак, Экибулак, Сасык-Булак, Суыкбулак)
 -даг/таг/тау (, ) — гора (Карадаг, Ямантау, Атырау, Саратов — ист. «Сары-тау» — «желтая гора»)
 жаны-/жана/джаны/янги/яны/ени (, , , ) — новый (Адиль-Янгиюрт, Буюк-Янкой, Джанкой, Еникале, Жанакорган, Янги-Чиназ, Янгибазар)
 -зар/зор () — место, богатое чем-либо (Себзор, Чилонзор)
 -истан/ыстан/стан ( (заимствование из персидского)) — место, страна (Гюлистан, ист. Туркестан, Талыстан)
 -йул () — дорога (Янгиюль)
 -кале/кала (, , ; ) — крепость, замок; город (Аккала, Каракала, Ени-Кале, Топраккале, Чуфут-Кале, Ханкала)
 -кенд/кент/канд () — поселение (Ташкент — «Тош-канд» — «каменное селение», Самарканд)
 -керман/-кермен () — замок, крепость (Инкерман, Черкез-Кермен, Аккерман, ист. Саркерман)
 -кой/кёй (, ) — село (Джанкой, Топчикой, Ханышкой, Сейманларкой, Тотай-Кой, Кадыкёй)
 -кудук (, ) — колодец (Аккудук, Бескудук, Таскудук, Учкудук)
 -куль/гёль (, ) — озеро (Каракуль, Турткуль, Сарыгёль)
 -кум/ком — песок, пески (Каракум, Кызылкум)
 -курган/кургон/корган (; ) — холм, возвышенность; укрепление, крепость (Жанакорган, Курган (город), Туракурган, Учкурган)
 -кую () — колодец (Ак-Кую-Битак, Еди-Кую, Ой-Кую, Учкую, Учкую-Кипчак)
 -махи () — хутор (Карамахи, Чабанмахи)
 -озен/узен/озен- (, ) — река (Улу-Узень, Куру-Узень, Биюк-Озенбаш, Жанаозен, Узень)
 -орда (, ) — ханская ставка (Эски-Орда, Кызылорда)
 -сала () — село (Бия-Сала, Ени-Сала, Коджа-Сала, Салачик)
 -сарай (, ) — дворец (Бахчисарай, Катырша-Сарай, Эски-Сарай, Сараево, ист. Алма-Сарай)
 -су (, ) — вода; река (Карасу, Аксу, Алсу, Бозсу, Еттису, Илису, Суук-Су, Суыксу)
 -таш/тош () — камень, камни (Акташ, Тешик-Таш, Таш-Кумыр, Ташкент)
 -тепе/тепа/тобе (, , ) — вершина; возвышенность, холм (Ахтуба, Малтепе (Стамбул), Ортатюбе, Тойтепа, Ура-Тюбе)
 -шехир () — город (Невшехир, Эскишехир)
 -эли/эль/иль () — народ (Молла-Эли / Молла-иль, Коджук-Эли / Коджукъэль, Казбий-Эли, Черкез-Эли, Тавель)
 эски- (, ) — старый (Эскишехир, Эски-Кырым, Эски-Кермен, Эски-Эли, Эски-Юрт)
 -юрт/джурт (, ) — страна, край, родина (Бабаюрт, Хасавюрт, Эски-Юрт, Карт-Джурт)
 -яр (, ) — берег (Ахтиар/Акъяр, Акъяр, Кызыл Яр, Караяр)

Финские 
 -йоки () — река (Сейняйоки, Терийоки)
 -каупунки () — город (Кристийнанкаупунки, Уусикаупунки)
 -коски () — стремнина, порог (Валкеакоски, Куусанкоски)
 -кюля () — деревня, село (Йювяскюля, Линнанкюля, Уусикюля)
 -линна () — крепость, замок (Ануксенлинну (Олонец), Савонлинна, Хямеэнлинна)
 -маа () — земля (Лоймаа)
 -мяки () — холм (Риихимяки, Коломяки, Вартемяки, Келломяки)
 -ниеми () — мыс, полуостров (Рованиеми, Хонканиеми)
 -похья () — бухта (Лахденпохья, Похья, Кондопога через )
 -ранта () — берег (Лаппеенранта, Питкяранта, Суоранда)
 -саари () — остров (Валкеасаари (Белоостров))
 -суо () — болото (Таммисуо, Лейпясуо)
 -ярви () — озеро (Юлоярви, Суоярви)

Шведские 
 -хольм () — островок (Стокгольм)
 -бю () — деревня, село (Хаммарбю, Висбю)
 -о () — река (Умео, Лулео, Питео)
 -борг () — замок (Хельсингборг, Свеаборг, Треллеборг, Выборг, Гётеборг, Улеаборг)
 -стад () — город (Карлстад, Хальмстад)
 -чёпинг () — городок с ярмаркой (Норрчёпинг, Йёнчёпинг, Линчёпинг)
 -сала () — двор (Уппсала)
 -сунд () — пролив (Эстерсунд, Тронгзунд)
 -ос () — хребет (Вестерос, Алингсос)
 -ё () — остров (Мальмё, Лидингё)
 -форс () — водопад, порог (Хельсингфорс)
 гамла- () — (Гамла-Стан, Гамла-Лёдёсе)

Эстонские 
 -линн () — город ( — Таллинн)
 -ярв(е) () — озеро (Кохтла-Ярве)
 -саар(е) () — остров (Курессааре)
 -салу () — роща (Хаапсалу, Тамсалу)
 -кюла () — деревня (Мыйзакюла, Уускюла)
 -маа () — земля (Пылтсамаа)

Японские 
 -кава/-гава () — река (Итикава, Какогава)
 -ки/-ги () — дерево (Ибараки, Тотиги)
 -мацу () — сосна (Такамацу, Хамамацу)
 -ока () — холм (Фукуока, Сидзуока)
 -сава/-дзава () — болото (Фудзисава, Токородзава)
 -сака/-дзака () — склон (Осака, Мацусака)
 -саки/-дзаки () — мыс (Кавасаки, Миядзаки)
 -сима/-дзима () — остров (Хиросима, Миякодзима)
 -та/-да () — рисовое поле (Тоёта, Матида)
 -хама/-бама () — берег (Иокогама (Ёкохама), Обама)
 -хара/-бара/-вара () — равнина (Итихара, Мацубара, Одавара)
 -хаси/-баси () — мост (Тоёхаси, Фунабаси)
 -цука/-дзука () — насыпь (Хирацука, Такарадзука)
 -яма () — гора (Окаяма, Тояма)

Катойконимы 
Названия жителей населенных мест (например, названия жителей городов) иногда упоминаются как катойконимы (от  — под +  — дом). В русском языке катойконимы представлены в формах ед. ч. муж. и жен. рода, в форме мн. ч., а также в виде имени собирательного, в последнем случае может нести дополнительную этническую коннотацию. 

Примеры:
 г. Москва → москвич (москвичи), ж. москвичка (москвитянин, московин, москвач)	
 г. Волгоград → волгоградец (волгоградцы), ж. волгоградка;
 г. Псков → пскович (псковичи), ж. псковичка;
 г. Киев → киевлянин (киевляне), ж. киевлянка;
 г. Венеция → венецианец (венецианцы), ж. венецианка.

См. также 
 Склонение географических названий
 Микротопоним
 Ороним

Примечания

Литература 
 Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии. // Ж. Ж. Варбот, А. Ф. Журавлев. — Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Этимология и история слов русского языка, 1998.
 Бурыкин А. А. О новых аспектах, новых задачах и новых возможностях изучения ойконимов (к созданию электронной базы данных «Ойконимы России») // Ономастика Поволжья: Сб. материалов XII Междунар. конф. (Казань, 14-16 сент. 2010 г.) / Под ред. И. А. Гилязова. — Казань: Отечество, 2010. — 444 с. — С. 41-47.
 
 Поспелов Е. М. Названия городов и сёл. — М.: Наука, 1996. — 149 с. — (Страны и народы). — ISBN 5-02-002300-0.
 Соболев А.И. Названия населенных мест юго-восточного Обонежья в контексте формирования культурного ландшафта  // Труды Карельского научного центра РАН. № 4. Серия гуманитарные исследования. Выпуск 3. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2012. С. 191—196.
 Ююкин М. А. Древнерусская ойконимия IX—XIII вв.: Дисс. … канд. филол. наук.  — Воронеж, 2002. 267 с.
 Ююкин М. А. Древнерусские летописные ойконимы XIV—XVII вв., образованные от личных имён тюркского происхождения // Восточноукраинский лингвистический сборник. Вып. 10. — Донецк: Донецкий Национальный Университет, 2006. — 500 с. — С. 247—254.

Топонимы
Лексикология